Chodel peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin

 Chodel est une gmina rurale dont la ville de même nom est son siège
 Chodel est un village, chef-lieu de la gmina du même nom